Amiga CD32 имела собственные модификации игр для Amiga.
Список игр доступен по сайту http://www.emuparadise.me/Amiga_CD32_ISOs/List-All-Titles/22.
Ниже представлен список игр существующих в версии для Amiga CD32.

A 
 Akira (1994)
 Alfred Chicken (1993)
 Alien Breed
 Alien Breed 3D
 Alien Breed II: The Horror Continues
 Alien Breed: Tower Assault (1994)
 All New World of Lemmings
 Arabian Nights (1993-10-25)
 Arcade Pool (1994)
 ATR - All Terrain Racing (1995)

B 
 Banshee
 Battle Chess
 Battletoads
 Beneath a Steel Sky
 Bubba 'n' Stix
 Bubble and Squeak

C 
 Cannon Fodder
 Chuck Rock
 Crystal Kingdom Dizzy

D 
 D/Generation
 Diggers
 Dizzy Prince of the Yolkfolk

E 
 Exile

F 
 Fantastic Dizzy
 Flink
 Frontier: Elite 2
 Fury of the Furries

G 
 Gunship 2000

I 
 International Karate +

J 
 James Pond
 James Pond 2

L 
 Lamborghini American Challenge
 The Last Ninja Series
 Lemmings
 Liberation: Captive 2
 The Lost Vikings

M 
 Magicland Dizzy
 Microcosm

O 
 Oscar

P 
 Project-X

Q 
 Qwak

R 
 Rise of the Robots

S 
 Seek & Destroy (1993)
 Simon the Sorcerer
 Soccer Kid
 Spellbound Dizzy
 Stardust
 Super Stardust
 Street Racer
 Syndicate

T 
 The Chaos Engine
 Treasure Island Dizzy

U 
 Universe

W 
 Worms

Z 
 Zool

A